Вита́лий Москале́нко: Москаленко, Виталий Николаевич (род. 1954) — российский сценарист и актёр.
 Москаленко, Виталий Фёдорович (род. 1949) — ректор Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, заслуженный врач Украины.
 Москаленко, Виталий Юрьевич (род. 1974) — российский легкоатлет, тренер по фигурному катанию.